Esistono più comuni francesi con questo nome

Faverolles – Aisne
Faverolles – Cantal
Faverolles – Eure-et-Loir
Faverolles – Indre
Faverolles – Alta Marna
Faverolles – Orne
Faverolles – Somme
Avicoltura:
Faverolles (pollo): razza di pollo selezionata nell'omonimo comune di Eure-et-Loire.